Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van Kabinet-De Freycinet

Kabinet-De Freycinet I (28 december 1879 - 22 september 1880)
 Charles de Freycinet - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Jean Joseph Frédéric Farre - Minister van Defensie
 Charles Lepère - Minister van Binnenlandse Zaken en Kerkelijke Zaken
 Pierre Magnin - Minister van Financiën
 Jules Cazot - Minister van Justitie
 Jean Bernard Jauréguiberry - Minister van Marine en Koloniën
 Jules Ferry - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Henri Varroy - Minister van Openbare Werken
 Adolphe Cochery - Minister van Posterijen en Telegrafie
 Pierre Tirard - Minister van Landbouw en Handel

Wijzigingen
 17 mei 1880 - Ernest Constans volgt Lepère op als minister van Binnenlandse Zaken en Kerkelijke Zaken.

Kabinet-De Freycinet II (30 januari - 17 augustus 1882)
 Charles de Freycinet - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Jean-Baptiste Billot - Minister van Defensie
 René Goblet - Minister van Binnenlandse Zaken
 Léon Say - Minister van Financiën
 Gustave Humbert - Minister van Justitie en Kerkelijke Zaken
 Jean Bernard Jauréguiberry - Minister van Marine en Koloniën
 Jules Ferry - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 François de Mahy - Minister van Landbouw
 Henri Varroy - Minister van Openbare Werken
 Adolphe Cochery - Minister van Posterijen en Telegrafie
 Pierre Tirard - Minister van Handel

Kabinet-De Freycinet III (7 januari - 11 december 1886)
 Charles de Freycinet - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Georges Boulanger - Minister van Defensie
 Ferdinand Sarrien - Minister van Binnenlandse Zaken
 Sadi Carnot - Minister van Financiën
 Charles Demôle - Minister van Justitie
 Théophile Aube - Minister van Marine en Koloniën
 René Goblet - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Jules Develle - Minister van Landbouw
 Charles Baïhaut - Minister van Openbare Werken
 Félix Granet - Minister van Posterijen en Telegrafie
 Édouard Locroy - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 4 november 1886 - Édouard Millaud volgt Baïhaut op als minister van Openbare Werken

Kabinet-De Freycinet IV (17 maart 1890 - 27 februari 1892)
 Charles de Freycinet - President of the Council en minister van Oorlog
 Alexandre Ribot - Minister van Buitenlandse Zaken
 Ernest Constans - Minister van Binnenlandse Zaken
 Maurice Rouvier - Minister van Financiën
 Armand Fallières - Minister van Justitie en Kerkelijke Zaken
 Jules Roche - Minister van Koloniën, Handel en Industrie
 Édouard Barbey - Minister van Marine
 Léon Bourgeois - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Jules Develle - Minister van Landbouw
 Yves Guyot - Minister van Openbare Werken

Zie ook
 Charles de Freycinet
 Lijst van premiers van Frankrijk

Freycinet